Mamadou Koné (n. 1974) – calciatore burkinabè
Mamadou Koné (n. 1991) – calciatore ivoriano